Cantonul Lumbres este un canton din arondismentul Saint-Omer, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Acquin-Westbécourt || align="right" | 625 || align="right" | 62380 || align="right" | 62008
|-
| Affringues || align="right" | 203 || align="right" | 62380 || align="right" | 62010
|-
| Alquines || align="right" | 751 || align="right" | 62850 || align="right" | 62024
|-
| Bayenghem-lès-Seninghem || align="right" | 304 || align="right" | 62380 || align="right" | 62088
|-
| Bléquin || align="right" | 339 || align="right" | 62380 || align="right" | 62140
|-
| Boisdinghem || align="right" | 191 || align="right" | 62500 || align="right" | 62149
|-
| Bouvelinghem || align="right" | 142 || align="right" | 62380 || align="right" | 62169
|-
| Cléty || align="right" | 511 || align="right" | 62380 || align="right" | 62229
|-
| Coulomby || align="right" | 404 || align="right" | 62380 || align="right" | 62245
|-
| Delettes || align="right" | 912 || align="right" | 62129 || align="right" | 62265
|-
| Dohem || align="right" | 712 || align="right" | 62380 || align="right" | 62271
|-
| Elnes || align="right" | 721 || align="right" | 62380 || align="right" | 62292
|-
| Escœuilles || align="right" | 398 || align="right" | 62850 || align="right" | 62308
|-
| Esquerdes || align="right" |  || align="right" | 62380 || align="right" | 62309
|-
| Hallines || align="right" |  || align="right" | 62570 || align="right" | 62403
|-
| Haut-Loquin || align="right" | 133 || align="right" | 62850 || align="right" | 62419
|-
| Ledinghem || align="right" | 207 || align="right" | 62380 || align="right" | 62495
|-
| Leulinghem || align="right" | 219 || align="right" | 62500 || align="right" | 62504
|-
| Lumbres || align="right" |  || align="right" | 62380 || align="right" | 62534
|-
| Nielles-lès-Bléquin || align="right" | 795 || align="right" | 62380 || align="right" | 62613
|-
| Ouve-Wirquin || align="right" | 494 || align="right" | 62380 || align="right" | 62644
|-
| Pihem || align="right" | 893 || align="right" | 62570 || align="right" | 62656
|-
| Quelmes || align="right" | 447 || align="right" | 62500 || align="right" | 62674
|-
| Quercamps || align="right" | 288 || align="right" | 62380 || align="right" | 62675
|-
| Remilly-Wirquin || align="right" | 315 || align="right" | 62380 || align="right" | 62702
|-
| Seninghem || align="right" | 519 || align="right" | 62380 || align="right" | 62788
|-
| Setques || align="right" | 627 || align="right" | 62380 || align="right" | 62794
|-
| Surques || align="right" | 365 || align="right" | 62850 || align="right" | 62803
|-
| Vaudringhem || align="right" | 372 || align="right" | 62380 || align="right" | 62837
|-
| Wavrans-sur-l'Aa || align="right" |  || align="right" | 62380 || align="right" | 62882
|-
| Wismes || align="right" | 525 || align="right" | 62380 || align="right" | 62897
|-
| Wisques || align="right" | 235 || align="right" | 62219 || align="right" | 62898
|-
| Zudausques || align="right" | 618 || align="right" | 62500 || align="right" | 62905
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais